Poročnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Poročnik (Kaiserliche Heer)
 Poročnik (Reichswehr)
 Poročnik (Wehrmacht)
 Poročnik (Kriegsmarine)
 SS-Untersturmführer
 Poročnik (Volksarmee)
 Poročnik (Bundeswehr)
 Poročnik (Bundesmarine)

Glej tudi 

 Poročnik